Le mot ombre peut avoir plusieurs significations selon le contexte :
 une ombre est la trace de l'endroit où, une source de lumière étant masquée par un obstacle, il y a moins de lumière qu'aux alentours ;
 un ombre commun est un Thymallus, un poisson d'eau douce ;
 les Ombres, ou Ombriens, étaient un peuple qui a donné son nom à la région de l'Ombrie, en Italie.

Ces sens ont généré un certain nombre de dérivés :
 La terre d'ombre est un pigment brun naturel utilisé en peinture pour peindre les parties sombres, au nom probablement dérivé du nom de la région de provenance l'Ombrie, avec assimilation avec son usage pour représenter les ombres du sujet.

Dérivés du sens optique 
Le sens optique a donné, par métaphore, un certain nombre de sens dérivés :
 Un théâtre d'ombres ou ombre chinoise est une silhouette animée que crée la projection d'une ombre sur un écran ;
 l'ombre pluviométrique est un climat d'abri, dans lequel un relief diminue la quantité des pluies ; 
 en mathématiques, et plus précisément en analyse non standard, l’ombre d’un ensemble de points est l’ensemble des points standard qui en sont infiniment proches.
 l'univers-ombre, un hypothétique univers parallèle.
 L’ombre d'une personne défunte est, selon une croyance ancienne, son esprit impalpable survivant à la perte du corps auquel il était attaché.
 en psychologie analytique, l'ombre est un des principaux archétypes décrits par Carl Gustav Jung ;
 le café d'ombre, produit à l'aide de caféiers cultivés sous une canopée plutôt que dans de vastes champs exposés au soleil.

Héraldique 

 On nomme ombre un meuble dessiné aux traits, dont on ne voit principalement que le contour, donc transparent en quelque sorte.

Nom propre 
 Les Ombres est un ensemble français spécialisé dans l'interprétation du répertoire baroque sur instruments anciens.

Œuvres 
 Ombre, nouvelle d'Edgar Allan Poe publiée en 1835.
 Les Trois Ombres, une sculpture en bronze d'Auguste Rodin.
 Un' ombre, album de Dick Annegarn.

Voir aussi